Vipacco – comune della Slovenia
 Vipacco – fiume europeo